Миялы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Миялы — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Миялы — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Миялы — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Миялы — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Миялы — до 1997 г. название села Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области.